
Molekulska formula -{C8H15N}- se može odnositi na:

 Tropan
 Morfan